Муст (шведская военная разведка) — аббревиатура.
 Муст — свежевыжатый неосветлённый сок (сусло) фруктов.
 Муст — агрессия самцов слонов в брачный период.